Tian är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 田, förenklat 田, pinyin Tián.  	 	

Den 31 december 2014 var 95 personer med efternamnet Tian bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Tian
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Tian Bingyi (född 1963), badmintonspelare och tränare
 Tian Han (1898–1968), dramatiker, författare, poet och kritiker
 James Tien (född 1942), skådespelare
 Tian Liang (född 1979), simhoppare
 Tian Zhuangzhuang (född 1952), regissör

Kvinnor
 Tian Jia (född 1981), beachvolleybollspelare
 Leilei Tian (född 1971), kompositör
 Tian Qing (född 1986), badmintonspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina